Амурское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Алтай 
 Амурское сельское поселение — входит в Усть-Коксинский район

Республика Крым 
 Амурское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Челябинская область 
 Амурское сельское поселение — входит в Брединский район